Хараламби (Ламбо) Атанасов Мърдев е български учител и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Мърдев е роден в 1858 година в Булгаркьой, Кешанско, в Османската империя, днес Йенимухаджир, Турция. Завършва IV гимназиален клас в Пловдив и работи като учител в село Сотир, Пловдивско и в родното си село, където в 1897 година отваря първото екзархийско училище. Оттегля се от учителстването в 1902 година и започва да се занимава със стопанска дейност. Основава революционен комитет в родното си село в 1898 година и е ръководител на революционната организация в Булгаркьой и Кешанско дълги години, а в същото време е връзка с Арменския революционен комитет. Арестуван е в 1904 година и лежи няколко месеца в затвора.

Хараламби Мърдев е убит през месец юли 1913 година заедно с 1240 свои съселяни от турските войски при реокупацията на Източна Тракия.

За него Спас Добрев пише:

Лазар Димитров пише за дейността на Мурджев в Кешанско и Малгарско:

Вижте също 
 Атанас Мърдев

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Тракия
Български учители
Български книжари
Загинали през Междусъюзническата война
Хора от вилает Одрин
Български просветни дейци от Тракия